C109, C-109 ou C.109 peut faire référence à :
 Caudron C.109, un avion d’école et de sport français ;
 C-109, une version de l’avion américain Consolidated B-24 Liberator ;
 NGC 3195, une nébuleuse planétaire dans la constellation du caméléon, noté C109 au Catalogue de Caldwell.